Руф (от лат. Rufus — «рыжий») — мужское имя латинского происхождения.

Известны следующие святые, носившие это имя
 Руф Мелитинский — мученик Мелитинский, Армения, пострадавший со товарищи, память 19 апреля.
 Руф Томийский — мученик Томийский, память 1 августа.
 Руф из Капуи — мученик из Капуи, память 27 августа.
 Руф из Дамаска — мученик из Дамаска, пострадавший со товарищи, память 25 сентября.
 Руф Мецский — епископ Мецский, память 7 ноября.
 Руф Авиньонский — епископ Авиньонский, память 12 ноября
 Руф — апостол из числа семидесяти.
 Руф Римский — мученик Римский, память 28 ноября.
 Руф — мученик Римский, пострадавший со св. Зосимой, память 18 декабря.

Другие представители
 Марк Целий Руф (ок. 89 — 48 до н. э.) — оптимат, близкий друг Цицерона.
 Луций Вергиний Руф (14—97) — трижды консул (в 63, 69 и 97 гг.), в 69 г. отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты.
 Руф Фест Авиен — древнеримский поэт, писатель и переводчик второй половины IV века.
 Руф Эфесский (I—II вв. н. э.) — римский врач-анатом.

Фамилия 
 Руф, Детлеф (род. 1970) — немецкий автогонщик.
 Руф, Дилан (род. 1994) — массовый убийца, совершивший вооружённое нападение в церкви Чарльстона.
 Руф, Кемар (род. 1993) — английский и ямайский футболист.
 Руф, Максим Абрамович (1902—1971) — российский театральный актёр и кинорежиссёр.
 Руф, Микаэла (род. 1990) — американская баскетболистка.

Другое 
 Руф — район на севере Афин, расположенный на юго-западе от Омонии.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Руф»

Ссылки 
 Catholic Encyclopedia

Мужские имена
Имена латинского происхождения